Natura morta –  soggetto pittorico che consiste di frutta e fiori sottratti al loro ambiente naturale e quindi morti
 Natura morta – dipinto di Giuseppe Cerrina del 1948
 Natura morta – dipinto di Marc Chagall del 1911
 Natura morta – dipinto di Salvador Dalí del 1924
 Natura morta – dipinti di Arturo Dazzi del 1965
 Natura morta – dipinto di Claude Monet del 1864
 Natura morta – romanzo di Lincoln Child e Douglas Preston del 2003